Wertheimer (Werthheimer, Wertheimber, Werthheimber) är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:
 Max Wertheimer
 Rolf Wertheimer

Jiddisch-efternamn
Tyska efternamn